Mozelos (Paredes de Coura), een plaats in de Portugese gemeente Paredes de Coura
 Mozelos (Santa Maria da Feira), een plaats in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira